Palazzo Da Riva (1712), architettura di evidente influsso longheniano, forse opera di Domenico Rossi affiancato, per la parte scultorea, da Giuseppe Torretto.

Voci Correlate 
Da Riva

Note 

L'attuale casa dominicale, ricostruita nel 1712 e attribuita dal 

Da Riva